Первый розыгрыш Кубка СССР состоялся в июле-августе 1936 года. Обладателем Кубка стал московский «Локомотив». Участвовало 94 команды — 28 команд мастеров и 66 команд коллективов физкультуры.

1/64 финала

1-я переигровка

2-я переигровка

1/32 финала

1-я переигровка

2-я переигровка

1/16 финала

1-я переигровка

1/8 финала

1/4 финала

1-я переигровка

1/2 финала

Финал

См. также 
 Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна)
 Чемпионат СССР по футболу 1936 (осень)

Примечания

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1936 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1936 году